Формосово — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Русская казённая деревня Формосово (или Формосов Буерак) появилась во второй четверти XIX века. После отмены крепостного права деревня вошла в состав Синеньской волости Саратовского уезда. Здесь работали три промышленных заведения, торговых и питейных лавок не было. После революции населённый пункт вошёл в составе Широко-Буеракского сельсовета Синеньской волости Саратовского уезда. В поздний советский период деревня относилось к Синеньскому сельсовету Саратовского района.

В 1911 году открылась земская школа.

Православное население относилось к приходу Вознесенской церкви при фабрике «Саратовская мануфактура», ныне Красный Текстильщик.

География 
Расположена на юго-западе Саратовского района, и основана на правом берегу реки Волги и при родниках. В Формосово расположена одна улица Лесная. Также к территории населённого пункта относятся территории шести садовых некоммерческих товарищества.

 Географическое положение
Расстояние до административного центра села Синенькие — 15 км, до областного центра составляет 36 км.

Население 

 национальный и гендерный состав
В 1861 году проживали 102 мужчины и 93 женщины, в 1987 году проживало 45 человек, на 1 января 2020 года — 10 человек, по национальному составу все русские.

Инфраструктура 
Основа экономики — сельское хозяйство. До революции 1917 года формосовцы выращивали пшеницу и рожь, поменьше — подсолнечник и, в малых количествах, просо.

В 1861 году имелось 18 дворов, в августе 1941 года насчитывалось 49 дворов.

Транспорт 
С административным центром региона деревня связана автодорогой с твёрдым покрытием.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Синеньского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района